Осельки́:

Несколько топонимов во Всеволожском районе Ленинградской области:
 Осельки (посёлок)
 Осельки (платформа)
 Осельки (посёлок при станции) 
 Верхние Осельки — деревня
 Нижние Осельки — деревня